O Conjunto Monumental de Mahabalipuram é um grupo de santuários, fundado pelos reis Pallava, que foi esculpido na rocha ao longo da Costa de Coromandel nos séculos VII e VIII.

A área é conhecida pelas suas rathas (templos em forma de biga), mandapas (sanctuários em cavernas), pelos seus gigantescos relevos ao ar-livre, como é o caso de "Descida do Ganges", e o templo de Rivage, com milhares de escultura à glória de Xiva.

O Conjunto Monumental de Mahabalipuram inclui o Complexo Principal de Mahabalipuram, o Templo de Mukunda Nayanar, o ratha de Pitari e o ratha de Valian Kuttai.

Ligações Externas 

  Visita Virtual a Mahabalipuram (Quick Time Necessário)

Patrimônio Mundial da UNESCO na Índia
Mahabalipuram
Templos hindus de Tâmil Nadu
Arquitetura dravidiana